

Afrique du Sud 
 Glencoe est une localité située à proximité de Dundee.
 La bataille de Glencoe est un nom parfois donné à la bataille de Talana Hill en 1899.

Australie 
 Glencoe (Australie-Méridionale).

Canada 
 Glencoe (Nouveau-Brunswick) ;
 La gare de Glencoe à Glencoe, en Ontario.

Écosse 
Glen Coe est une vallée des Highlands d'Écosse ;
 Glencoe en est le village principal ;
 Glencoe, une station de ski.

États-Unis 
 Glencoe, une ville de l'Alabama ;
 Glencoe, une census-designated place située en Floride ;
 Glencoe, un village de l'Illinois ;
 Glencoe, une ville du Kentucky ;
 Glencoe, une census-designated place située en Louisiane ;
 Glencoe, une ville du Minnesota ;
 Glencoe, une ville de l'Oklahoma.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Glencoe, cours d’eau de la région de Canterbury, dans l’Île du Sud ;
 Glencoe, localité de Nouvelle-Zélande.